Jan Van den Bossche (presentator), een Belgisch presentator
Jan Van den Bossche (personage), een personage uit de VTM-televisieserie Familie

Zie ook 
 Jan van den Bosch (doorverwijspagina)